Mikael Andersson je lahko:

Mikael Andersson, hokejist (* 1959)
Mikael Andersson, hokejist (* 1966)
Mikael Andersson (nogometaš)